Fass steht für:

 Fass, ein aus Holz, Metall oder Kunststoff hergestellter, großer, walzenförmiger, eventuell gebauchter Behälter

Fass bezeichnet Einheiten:

 Barrel (engl.), eine Maßeinheit für Flüssigkeiten
 Erlauer Faß, ungarisches Volumenmaß
 Fass (Einheit), ein altes Volumenmaß
 Fass (Einheit, Trier), ein altes Kohlenmaß
 Gönczer Faß, ehemaliges ungarisches Flüssigkeitsmaß

Fass als Ortsname findet sich bei:

 Fass (Central River Region), Ortschaft in Gambia
 Fass (North Bank Region), Ortschaft in Gambia
 Gueule Tapée - Fass - Colobane als Teil eines Stadtbezirks von Dakar in Senegal
 Fass (Senegal), Stadt in Guinguinéo (Département) in Senegal
 Fass Thiekene, Stadt in Koungheul (Département) in Senegal
 Fass Ngom, Stadt in Saint-Louis (Département) in Senegal

Fass ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Fass (1889–1951), österreichischer Politiker
 Helmuth Fass (20. Jahrhundert), deutscher Jazz- und Rock-Bassist
 Paula S. Fass (* 1947), US-amerikanische Historikerin
 Volker Fass (* 1952), deutscher Fußballspieler

Faß ist der Familienname folgender Personen:

 Dirk Faß (* 1955), deutscher Schriftsteller

FASS steht für:

 FASS Berlin, ein Sportverein aus Berlin
 FASS-Kurve, eine eindimensionale Linie, die eine zweidimensionale Fläche oder einen dreidimensionalen Raum komplett durchläuft
 Fortschrittliche Arbeiter, Schüler and Studenten, eine Schweizer Studentenvereinigung

Siehe auch:

 Riesenfass (Begriffsklärung)
 FAS

Abkürzung